McGeachin est un patronyme porté notamment par :

 Geoffrey McGeachin (1949-), écrivain australien, auteur de roman policier ;
 , (1963-), femme politique américaine.